Cordillera Central (český doslovný překlad „Centrální pohoří“) je pojmenování pro několik pohoří v různých koutech Země. 
 Cordillera Central (Bolívie)
 Cordillera Central (Kolumbie)
 Cordillera Central (Kostarika)
 Cordillera Central (Dominikánská republika)
 Cordillera Central (Portoriko)
 Cordillera Central (Španělsko)
 Cordillera Central (Peru)
 Cordillera Central (Filipíny)